David Coste ist der Name folgender Personen:

* David Coste (Fabrikant) (1820–1880), deutscher Kaufmann, Fabrikant und Abgeordneter
 David Coste (Althistoriker) (1853–1915), deutscher Althistoriker und Lehrer